Monte Schlacko steht als umgangssprachliche Bezeichnung für Bergbauhalden: 
 Bergehalde Ensdorf
 Halde Haniel in Bottrop
 Halde Wehofen-Ost in Duisburg
 Knappenhalde in Oberhausen
 Monte Schlacko (Siegen)
Siehe auch:
 Schlackeberg